Юровское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Трубчевского района Брянской области. Административный центр — село Юрово.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Юровского, Гнилёвского, Любожичского, Плюсковского и Рябчовского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Трубчевского района
Сельские поселения Брянской области